Der Ausdruck Säkularfeier bezeichnet

ein Fest zum Wechsel zwischen zwei Zeitaltern – siehe Säkularfeier (Antike)
eine Feier zum hundertjährigen Bestehen oder zur 100. Wiederkehr eines Tages – siehe Zentenarium (Hundertjahrfeier)